Romániai települések:
 Betlenszentmiklós, Fehér megyében
 Krasznaszentmiklós, Szatmár megyében